Hrvatski nogometni klubovi:
 NK Omladinac 1952 Barban
 NK Omladinac Ciglenik
 NK Omladinac Čaglin 
 NK Omladinac Čurlovec 
 NK Omladinac Držimurec Strelec 
 NK Omladinac Đakovački Josipovac 
 NK Omladinac Đakovački Selci 
 NK Omladinac Gornja Vrba 
 NK Omladinac Korija
 NK Omladinac Lastovo 
 NK Omladinac Mačkovec 
 NK Omladinac Manjadvorci
 NK Omladinac Niza 
 NK Omladinac Novo Selo Rok
 NK Omladinac Odranski Strmec
 NK Omladinac Petrijevci
 NK Omladinac Plisko Polje
 NK Omladinac Sloga Herešin 
 NK Omladinac Staro Topolje 
 NK Omladinac Veliko Trojstvo 
 NK Omladinac Vranjic 
 NK Omladinac Vrata 
 NK Omladinac Vrbova 
 NK Omladinac Vukojevci 

Bosanskohercegovački nogometni klubovi:
 NK Omladinac Mionica